Coron puede referirse a:

Coron, municipalidad situada en Palawan.

Coron, comuna francesa situada en Maine y Loira.

Coron, población de Mesenia.